Бурмасово — деревня в Котласском районе Архангельской области России. Входит в состав Черёмушского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на реке Ухтомке.Близлежащие деревни: Медведки, Кудрино, Заухтомье.

Экология 
В районе деревни периодически наблюдается резкий подъем паводковых вод.

Население

См. также 
 Вотлажма

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Вотлажемского сельсовета Котласского района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Населённые пункты Котласского района